Komponent kan syfta på:

 Komponent (systemdel) – del av ett system för att konstruera en helhet, till exempel en motor i ett fordon eller en elektronisk komponent för att bygga upp en elektronisk krets
 Elektronisk komponent – passiv eller aktiv komponent som ingår i en elektronisk krets
 Komponentvideo – överföring en videosignal uppdelad på sina delar. Motsats: Kompositvideo.
 Komponent (grafteori) – en ekvivalensklass till ekvivalensrelationen
 Komponentsatsen – en sats inom gruppteori
 Sammanhängande komponent – en punkt x i ett topologiskt rum X är unionen av alla sammanhängande underrum till X som innehåller x
 Bågvis sammanhängande komponenter – inom matematiken en sammanhängande mängd, se sammanhängande rum